Srby est un toponyme qui peut désigner :

Srby, une commune du district de Domažlice, dans la région de Plzeň ;
 Srby, une commune du district de Plzeň-Sud, dans la région de Plzeň.

Homonymie de localités en  Tchéquie